Змея Декея () — неядовитая змея из семейства ужеобразных. Имеет 8 подвидов. Своё название получила в честь американского зоолога Джеймса Декея (1792—1851).

Общая длина достигает 23—33 см. Голова маленькая. Туловище длинное и стройное. Окраска спины коричневатая или коричневато-серая, вдоль хребта тянется широкая светлая полоса. Брюхо бледно-розового цвета.

Встречается у водоёмов, во влажных местностях, избегает сухих открытых пространств. В большом числе встречается в посёлках и даже крупных городах. Активна ночью, днём держится под плоским камнем, опавшими листьями, железнодорожными шпалами и другими лежащими на земле вещами. Питается земляными червями, насекомыми, многоножками, моллюсками, улитками, а также мелкими земноводными.

Это яйцеживородящая змея. Самка рождает до 14 детёнышей.

Обитает от юго-восточной Канады, через восточные штаты США до северо-восточной Мексики. Встречается в Гондурасе, Гватемале и Белизе.

Примечания

Литература 
 Held, M. 2003. Storeria dekayi — die nördliche Braunnatter. Reptilia (Münster) 8 (5): 43-46
 Словник-довідник із зоології. — К., 2002.
 Ferner, John W. and Amy Wilson 2005. Geographic Distribution: Storeria dekayi (Dekay's Brownsnake). Herpetological Review 36 (2):204.

Животные, описанные в 1842 году
Ужеобразные
Пресмыкающиеся Северной Америки
Декей